

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bertrand Chameroy (né en 1989), animateur, chroniqueur de télévision et journaliste français ;
 Marie-Adrienne Chameroy (1779-1802), danseuse à l’Opéra de Paris.

Toponymie
 Chameroy, ancienne commune de la Haute-Marne, faisant partie aujourd'hui Rochetaillée.

Homonymie
Homonymie de patronyme